All The Beauty… — Дебютный альбом норвежской готик-метал группы Mortal Love, изданный в 2002 году. Это первый альбом трилогии, повествующей о несчастной любви.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 All the Beauty… на сайте Discogs 

Альбомы Mortal Love
Дебютные альбомы 2002 года
Альбомы Massacre Records